Pinehurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pinehurst (Georgia)
Pinehurst (Idaho)
Pinehurst (Massachusetts)
Pinehurst (North Carolina)
Pinehurst (Texas)
Pinehurst (Texas)

 Pinehurst Golf & Country Club in Bangkok